Чекуров — фамилия; имеет женскую форму Чекурова.
 Чекуров, Александр Николаевич (род. 1974) — российский пловец—паралимпиец, бронзовый призёр летних Паралимпйских игр, чемпион Всемирных игр, чемпион мира и Европы.
 Чекуров, Валентин Андреевич (1906—1997) — советский военно-морской деятель, вице-адмирал (8 августа 1955).